Giz, uma rocha sedimentar constituída essencialmente por carbonato de cálcio
 Giz processado, pequenos cilindros alongados usados principalmente para escrever em quadros negros, constituída essencialmente por sulfato de cálcio
 Giz de cera, material escolar bastante utilizado por crianças em fase pré-escolar, constituído essencialmente por parafina
 Giz pastel, material artístico para pintura e/ou desenho